Спорт у Латвії включає баскетбол, футбол, хокей із шайбою, легку атлетику (трек), регбі, теніс, велосипед та інші. Хокей в історичному плані є найпопулярнішим серед латвійських видів спорту, за ним уважно слідує баскетбол. Серед найвизначніших спортсменів Латвії - хокеїст Сандіс Озоліньш, футболіст Маріс Верпаковскіс, метальник олімпійського списа Яніс Лусіс, дворазовий олімпійський чемпіон BMX Маріс Стромбергс та баскетболіст Кристапс Порзініс. Національний вид спорту Латвії - хокей.

Хокей 
Хокей - це найпопулярніший вид спорту в Латвії.  Його професійною лігою є Вища ліга Латвії з хокею, що проводиться з 1931 року. У Латвії також існує кілька аматорських хокейних ліг. Хокей з шайбою грають у Латвії з 1920-х років. Латвія є членом Міжнародної федерації хокею (IIHF), її національна команда брала участь у кількох чемпіонатах світу та зимових Олімпійських іграх 1936 року. Після окупації Латвії Радянським Союзом у 1940 р. її членство в IIHF було перервано. Латвійці відіграли значну роль у створенні хокею на льоду в Радянському Союзі. Латвійська команда «Динамо-Рига» була однією з одинадцяти команд, які зіграли в першому турнірі чемпіонату СРСР взимку 1946/1947. Латвійський Харійс Мелупс був воротарем національної збірної Радянського Союзу в першій міжнародній грі в 1948 році.

Латвійський хокей зазнав занепаду в 1960-х рр., коли «Динамо-Рига» випало з радянської Вищої ліги у першу лігу, а потім навіть у другу лігу. Повернення почалося в 1970-х роках під керівництвом тренера Віктора Тихонова, який згодом став тренером московського ЦСКА та радянської збірної. У сезоні 1973/1974 р. «Динамо Рига» повернулася в елітну лігу, де пробуло до кінця Радянського Союзу в 1991 році.

У 1975 році Віктор Хатулєв з «Ризького Динамо» став першим хокеїстом із Радянського Союзу, який був відзначений Національною хокейною лігою (НХЛ), але ніколи не мав шансів виступати, оскільки радянським гравцям не дозволяли грати за іноземні команди. Гельмутс Бальдеріс був найяскравішою зіркою хокею Латвії 1970-х і 1980-х років і досяг рекордних результатів за весь час (забив 333 голи в радянських чемпіонатах) для форвардів Латвії. Він був провідним бомбардиром радянської елітної ліги двічі (1977 та 1983) та один раз гравцем року (1977). Бальдеріс також виступав за радянську збірну, отримавши програш «Диво на льоду » у 1980 році, але вигравши чемпіонат світу в інших випадках (1978, 1979 та 1983). Бальдеріс був визнаний найкращим форвардом чемпіонату світу з хокею 1977 року. Незважаючи на високі результати, він не був обраний до складу радянської збірної на зимові Олімпійські ігри 1984 року, можливо, з політичних чи національних причин (у ті роки до складу радянської команди входили лише спортсмени з московських команд з хокею та будь-яких інших радянських міст або радянські республіки не були представлені). Таким чином Бальдеріс став найкращим бомбардиром серед тих радянських нападників хокею, які виступали за національну збірну, але ніколи не були нагороджені золотою олімпійською медаллю. Воротарі Віталій Самойлов і Артурс Ірбе також відзначилися в радянській команді у 1980-х, Ірбе був найкращим воротарем чемпіонату світу з хокею 1990 року. Самойлов був резервним воротарем радянської збірної, що здобула золоту медаль, на Зимових Олімпійських іграх 1988 року.

Найкращий сезон для ризького «Динамо» припав на 1987/1988 роки, перший сезон, коли радянська елітна ліга запровадила систему плей-офф у стилі НХЛ. Ризьке «Динамо» фінішувало третім у регулярному сезоні і виграло в московського «Динамо» в півфіналі, а потім у фіналі програло московському ЦСКА, багаторічному чемпіону СРСР 1980-х.

Після відновлення незалежності Латвії у 1991 р. Латвія відновила своє членство у IIHF, а збірна Латвії повернулася до міжнародних змагань. В якості нової команди вони спочатку потрапили до С-пулу (третій дивізіон) чемпіонатів світу і повинні були претендувати на змагання вищого рівня. Вони дебютували в B Pool у 1994 році та на вищому рівні A Pool у 1997 році. З тих пір Латвія грала в чемпіонаті A Pool. Найкращим результатом було 7 місце у 1997, 2004 та 2009 роках. Не будучи претендентом на медалі, збірна Латвії кілька засмутила найкращі команди на чемпіонатах світу, двічі перемігши США (у 1998 та 2001) та двічі суперника Росії (у 2000 та 2003). Латвія брала участь у зимових Олімпійських іграх 2002, Зимових Олімпійських іграх 2006 та Зимових Олімпійських іграх 2010.

Станом на 2019 рік у НХЛ грали двадцять чотири латвійських хокеїста. Першим з них був Хельмутс Бальдеріс, який приїхав грати в команду Міннесоти «Норт-Старс» у віці 36 років у сезоні 1989-90. Найуспішнішими були Сандіс Озоліньш, Артурс Ірбе, Сергій Жолтокс і Карліс Скрастіньш. Озоліньш - єдиний латиш, який виграв Кубок Стенлі у сезоні 1995–96 рр. Разом із «Колорадо Еваланш». Озоліньш та Ірбе зіграли в Іграх усіх зірок НХЛ. Іншими гравцями Латвії, які виступали в НХЛ, є: Олександр Керч, Григорій Пантеєєв, Петеріс Скудра, Вікторс Ігнатьєв, Гербертс Васильєв, Каспар Асташенко, Раїтіс Івананс, Яніс Спруктс, Харійс Вітоліньш, Марсульшус Карсум, Карсулс Курс, Земгус Гіргенсонс, Кристерс Гудєвскіс, Рональдс Шеніньш, Рудольфс Балчерс, Теодор Бугерс, Елвіс Мерзкікінс.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків 2006 року проходив у Латвії.

Баскетбол 
У Латвії баскетбол - другий за популярністю вид спорту після хокею.  Латвія має давню баскетбольну традицію. Латвія виграла перший чемпіонат Європи в 1935 році, а друга - в 1937 році.

У радянський період, баскетбольна збірна Латвії, Rīgas ASK була домінуючою в Радянській лізі в 1950-х - на початку 1960-х років, вигравши кілька чемпіонатів радянської ліги та три Кубки чемпіонів Європи, в 1958, 1959 та 1960 рр. На літніх Олімпійських іграх 1960 року четверо латишів Яніс Круміньш, Вальдіс Муйжніекс, Цезар Озерс і Майгоніс Вальдманіс були частиною радянської команди, яка отримала срібну медаль. У радянських олімпійських командах 1956 та 1964 років на літніх Олімпійських іграх було по три гравці Латвії. У радянській команді 1952 року на літніх Олімпійських іграх був один латиш.

Жіноча команда TTT Riga була дуже успішною в 1970-х і 1980-х роках, вигравши Кубок чемпіона Європи 18 разів, більше, ніж будь-яка інша команда в будь-якому командному виді спорту.  Ульяна Семенова була ключовим гравцем жінок у цей період. Вона також була дуже домінуючою з радянською командою в міжнародних іграх, ніколи не програвала гри на міжнародних змаганнях і вигравала 2 олімпійські та 3 чемпіонати світу.

Щодо чоловічого баскетболу, захисник Вальдіс Вальтерс був найбільш відомим гравцем 1980-х. Він виграв чемпіонат Європи з радянською командою в 1981 році і був визнаний найціннішим гравцем турніру, але не отримав шансу грати в Олімпійських іграх через радянський бойкот літніх Олімпійських ігор 1984 року в Лос-Анджелесі, який збігся з Найкращими ігровими роками Вальтера. Ще один латиш, Ігор Міглінієкс, виграв золото з радянською командою через чотири роки, на Літніх Олімпійських іграх 1988 року.

Латвія повернулася до міжнародної конкуренції як незалежна країна в 1992 році. Кваліфікація літніх Олімпійських ігор 1992 року стала першим турніром для збірної Латвії. Велику суперечку викликали двоє латвійських гравців Ігор Іґліньєкс та Гундарс Ветра. Вони мали вибір: грати за Єдину команду, яка, безсумнівно, могла претендувати на Олімпіаду, або збірну Латвії, яка мала шанс, але не була впевнена в кваліфікації. Два гравці вирішили грати за Єдину команду. Збірна Латвії, граючи без них, не змогла пройти кваліфікацію на Олімпіаду. Це викликало велику образу в Латвії, і обидва гравці ніколи не виступали за Латвію в міжнародній грі.

Після відновлення незалежності країною найуспішнішим турніром для Латвії став чемпіонат Європи 2001 року, коли латвійська команда фінішувала на 8 місці. Центр / форвард Каспарс Камбала був найкращим гравцем Латвії на цьому турнірі. У національному чемпіонаті Латвії, Latvijas Basketbola Līga, у 1990-х роках домінували команда Броцені та Вентспілс у 2000-х. У 2006 році команда Вентспілса виграла свій сьомий чемпіонат поспіль.

Гундарс Ветра став першим латвійцем у НБА, коли недовго грав у Міннесоті Тимбервулвз протягом 13 матчів у 1993 році. Андріс Бідріньш був прийнятий на драфт у НБА 2004 року з 11-м вибором «Голден Стейт Уорріорз» і вже грав три сезони, ставши другим латвійцем, який грав у НБА. Він був наймолодшим гравцем у сезоні НБА 2004-05. У драфті НБА 2015 року «Нью-Йорк Нікс» вибрав Кристапса Порзініса, який на той момент виступав за іспанський клуб « Балончесто Севілья», четвертим відбором.

У EuroBasket Women 2007 національна жіноча збірна з баскетболу дійшла до півфіналу - найкращих результатів першої національної збірної з баскетболу після здобуття незалежності від Радянського Союзу та зіткнулася з Росією . Бореться з травмами, особливо ключові гравці Гунта Башко та Анете Єкабсоне-Жогота, Латвія врешті-решт програла і досягла 4-го місця, програвши Білорусі. Латвія буде спільною організатором жіночого Євробаскету-2019 разом із Сербією.

Легка атлетика 
Латвійські спортсмени здобули медалі на Олімпійських іграх та чемпіонатах Європи / Світу. Зовсім недавно Айнарс Ковальс зі срібною медаллю у киданні списа у чоловіків на Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні. Сташислав Оліярс виграв срібну медаль у 2002 році та золоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2006 року на 110 м з бар’єрами. Єгена Прокопчука вигравала марафон у Нью-Йорку у 2005 та 2006 роках.

У радянський період було багато великих латвійських метальників списа. Метанка списа Інезе Яунцеме стала першою латвійкою, яка виграла Олімпійські ігри, вона це зробила в Олімпійських іграх 1956 року . У 1960 р. золоту медаль на літніх Олімпійських іграх виграла ще одна металка списа Ельвіра Озоліня. Латвійський метальник списа Яніс Лусіс виграв літні Олімпійські ігри 1968 року, також він 4-разовий чемпіон Європи. Лузіс встановив два світові рекорди в метанні списа: 91,68 м у 1968 році та 93,80 м у 1972 році. У 1987 році IAAF призначив його найвищим у світі метальником списа. Ще один метальник списа виграв золоту медаль на Олімпійських іграх 1980 року, це був Дайніс Кула.

Регбі-союз

Теніс 
З 2006 року теніс став популярним видом спорту в Латвії завдяки досягненням Ернеста Гулбіса. Він дійшов до 4-го туру 2007 року на Відкритому чемпіонаті США, де в 3-му турі переміг №8 у світі Томмі Робредо. У 2008 році програв у чвертьфіналі на Відкритому чемпіонаті Франції, де його суперником став номер 3 світу Новак Джокович. У червні 2014 року Гульбіс досяг 10-го місця.

Ще однією успішною тенісисткою була народжена в Україні Лариса Нейланд, одна з найкращих жінок у парному розряді з кінця 1980-х до початку 1990-х. Наташа Звєрєва виграла два турніри парного розряду «Великого шолома» ( 1989 Відкритий чемпіонат Франції та 1991 «Вімблдон» ). В одиночному розряді її найвищі досягнення - чвертьфінали Уімблдону 1994 року та Відкритого чемпіонату США 1988 року. Її найкращою позицією в рейтингу WTA в одиночному розряді було 58-е місце, яке вона досягла в 1996 році, тоді як на початку 1992 року вона була 1-й у парному рейтингу.

Збірна Латвії бере участь у Кубку Девіса з 1993 року, коли здобула права на підвищення в групу II Європи / Африки. У 2000 році Латвія потрапила до III групи. Наступного року Латвія повернулася до ІІ групи, але в 2002 році знову вилетіла. Латвія повернулася до ІІ групи вже наступного року і з тих пір грає там. У 2007 році латвійці зустрілися з командою Монако. Латвія виграла і була переведена в групу I у 2008 році, де Латвія була розгромлена Республікою Македонія. Окрім Гюльбіса, в команді також виступали Андіс Юшка, Деніс Павловс і Карліс Лейнієкс.

У 2017 році Олена Остапенко стала першою латишкою, яка виграла титул Великого шолома, коли виграла жіночий титул в одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції 2017 року . У березні 2018 року вона досягла високого рейтингу серед одиночних змагань № 5, і вона має високий парний рейтинг у кар'єрі No. 32 у Жіночій тенісній асоціації (WTA).

Ще одна тенісистка WTA - Анастасія Севастова, яка досягла високого рейтингу в кар’єрі. 15 в 2017 році і вийшов у три чвертьфінали Відкритого чемпіонату США, включаючи один півфінал, і виграв три титули WTA.

У Кубку ФРС збірна Латвії у 2018 році досягла статусу Світової групи, перемігши Росію на шляху.

Асоціація футболу 
Асоціація футболу була найпопулярнішим видом спорту в Латвії протягом першого періоду незалежності (1918–1940).

Збірна Латвії брала участь у завершальному етапі чемпіонату Європи з футболу 2004 року. Провідним бомбардиром збірної Латвії з футболу є Маріс Верпаковскіс. Дослідження спортивного маркетингу, проведене міжнародною компанією Mediacom, дійшло до висновку, що футбол є найпопулярнішим видом спорту в Латвії - титул, який він має зараз три роки поспіль. Щорічне дослідження враховує 65 видів спортивної діяльності в Латвії, обчислюючи їх популярність, беручи до уваги кількість активних та пасивних учасників кожного виду спорту як на соціальному, так і на змагальному рівні, а також відстежуючи обсяг охоплення кожного виду спорту в засоби масової інформації та відвідування заходів.

Велоспорт 
Також латвійські велосипедисти відомі на світовій арені, останнім часом - у BMX. Вперше в європейській історії велоспорту одна країна Латвійський BMX Elite Riders (Артурс Матінсонс, Іво Лакуч, Маріс Штромбергс, Артіс Зентінш) виграв на чемпіонаті Європи 2006 року. Маріс Штромбергс був чемпіоном світу в BMC у 2008 і 2010 роках та подвійним золотим призером на літніх Олімпійських іграх у Пекіні 2008 та Лондоні 2012.

Латвійський гонщик Романс Вайнштейнс виграв елітну гонку серед чоловіків на чемпіонаті світу з шосейних гонк 2000 року.

Автоспорт 
Ралі вважається другим за популярністю видом спорту в Латвії.  Ралі Лієпая – Вентспілс - це раунд чемпіонату Європи з ралі з 2013 року.

Гран-прі Speedway Латвії - це раунд Гран-прі Speedway з 2006 року.

У ралікросі Рейніс Нітішс був чемпіоном Європи з ралі-кросу в класі Super 1600 у 2013 році, а потім став наймолодшим переможцем раунду чемпіонату світу з ралі-кросу FIA, взявши чемпіонат світу з Норвегії 2014 року у віці 18 років. Пізніше Нітіш стане першим водієм з країн Балтії, який стане чемпіоном Європи у найвищому дивізіоні ралікросу. Згодом Яніс Бауманіс пішов по його стопах, вигравши чемпіонат Європи Супер 1600 у 2015 році, а також пробігшись у найвищому класі.

У Латвії також було два гонщики з відкритими колесами - Харальдс Шлегельмілхс, який брав участь у Формулі-2 у 2012 році, та Карліне Штала, яка брала участь у німецькій Формулі-3 у 2008 році.

Інші види спорту 
Багато інших видів спорту та відпочинку також популярні в Латвії.

 Орієнтування є популярним видом спорту, що поєднує бігові перебіги з навичками наземної навігації в лісі. Орієнтування в Латвії організовує Latvijas Orientēšanās Federācija.
 Аматорське радіопеленгація - це вид спорту, який поєднує навички орієнтування з навичками радіопеленгації. ARDF в Латвії організовує Latvijas Radioamatieru Līga.
 На сьогоднішній день Мартінс Дукурс є найкращим спортсменом зі скелетону серед чоловіків, який виграв усі заходи Кубка світу за версією FIBT у 2011-2012 роках і є триразовим захисником чемпіонату світу.
 Оскарс Мелбардіс виграв комбінований Кубок світу з бобслею як пілот у сезоні 2012-13 років, після того, як спочатку вступив у цей спорт як гальмо Яніса Мігінша.
 Лугерс Юріс та Андріс Шикс виграли срібло на зимових Олімпійських іграх 2010 року та дві бронзові медалі на зимових Олімпійських іграх 2014 року. Три медалі братів Шикс означають, що вони здобули більше олімпійських медалей, ніж будь-який інший латвійський спортсмен. 
 Збірна Латвії з банді грала у дивізіоні А як на чемпіонаті світу 2015 року в Бенді, так і на турнірі 2016 року . Що стосується ліцензованих спортсменів, Бенді є другим за величиною зимовим видом спорту у світі.

Галерея 
Галерея відомих латвійських спортсменів

Див. також 
 Латвія на Олімпійських іграх

Примітки

Посилання 
 Латвійська баскетбольна асоціація 
 Федерація футболу Латвії 
 Латвійська федерація хокею 

Латвія на Олімпійських іграх
 
Сторінки з неперевіреними перекладами